Pivdenne (în ) este o comună în raionul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina, formată numai din satul de reședință.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației satului Pivdenne era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Vezi și 
 Lista orașelor din Ucraina

Note 

Pivdenne
Pivdenne
Pivdenne
Pivdenne